Anton Valerievitch Khoudobine - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en République socialiste soviétique du Kazakhstan) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Metallourg Magnitogorsk dans la Pervaïa liga, le troisième échelon russe. Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par le Wild du Minnesota en , en . Il est sélectionné en première ronde en  au cours de la sélection européenne 2005 de la Ligue canadienne de hockey par les Blades de Saskatoon. Il part alors jouer une saison dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il passe professionnel en 2008 avec le Metallourg Magnitogorsk dans la Superliga. La saison suivante, il retourne en Amérique du Nord et est assigné aux Aeros de Houston de la Ligue américaine de hockey. Le , il participe à son premier match dans la LNH en remplaçant Josh Harding blessé au cours d'une victoire 4-2 contre les Oilers d'Edmonton. Deux jours plus, tard, il est titularisé lors d'une victoire 2-1 contre les Flyers de Philadelphie réalisant 38 arrêts. Le , il est échangé aux Bruins de Boston en retour de Jeff Penner et Mikko Lehtonen.

Le , il signe un contrat en tant qu'agent libre avec les Hurricanes de la Caroline.

Le , il est échangé aux Ducks d'Anaheim contre James Wisniewski.

Le 1er juillet 2016, il est de retour avec les Bruins et signe un contrat de deux ans pour un total de 2.4 millions de dollars.

Le , il signe un contrat de deux ans avec les Stars de Dallas.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il est médaillé d'or au champion du monde moins de 18 ans 2004 et médaillé d'argent au championnat du monde junior en 2005 et 2006. Il est sélectionné lors du Défi ADT Canada-Russie en 2004 et 2005.
Il est convoqué en avril 2010 avec l'équipe de Russie pour les matchs de préparation du mondial 2010. Il honore sa première titularisation le  contre la République tchèque.
Il est champion du monde en 2014 et médaillé d'argent en 2015.

Trophées et honneurs personnels

ECHL 
 2008 : nommé meilleur gardien de but.
 2008 : nommé dans l'équipe des recrues.
 2008 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
 2008 : participe au Match des étoiles avec l'association américaine.

Ligue américaine de hockey 
 2010 : participe au Match des étoiles avec la sélection PlanetUSA.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Metallourg Magnitogorsk 2 || Pervaïa Liga || 4 || || || || 200 || 6 || 1,8 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Metallourg Magnitogorsk || Superliga || 4 || || || || 133 || 0 || 0 || || 1 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Blades de Saskatoon || LHOu || 44 || 23 || 13 || 3 ||  || 114 || 2,9 || 91,7 || 4 || 22 || 10 || 4 || 3 || 685 || 32 || 2,8 || 92 || 0 || 8
|-
| 2006-2007 || Metallourg Magnitogorsk || Superliga || 16 || || || || 618 || 28 || 2,72 || || 0 || 4 || 3 || || || 26 || 1 || 2,3 || || 0 ||
|-
| 2007-2008 || Aeros de Houston || LAH || 12 || 2 || 2 || 1 || 482 || 16 || 1,99 || 91,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Wildcatters du Texas || ECHL || 27 || 20 || 1 || 4 || || 51 || 1,98 || 93,4 || 3 || 2 || 9 || 5 || 2 || || 20 || 2,19 || 93,3 || 1 || 0
|-
| 2008-2009 || Aeros de Houston || LAH || 10 || 3 || 6 || 1 || 512 || 26 || 3,04 || 89 || 0 || 0 || 17 || 8 || 8 || 890 || 4 || 2,7 || 90 || 2 || 0
|-
| 2008-2009 || Everblades de la Floride || ECHL || 33 || 18 || 10 || 1 ||  || 77 || 2,71 || 90,7 || 4 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Wild du Minnesota || LNH || 2 || 2 || 0 || 0 || 69 || 1 || 0,87 || 97,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Aeros de Houston || LAH || 40 || 14 || 19 || 4 ||  || 91 || 2,43 || 90,7 || 4 || 8|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Wild du Minnesota || LNH || 4 || 2 || 1 || - || 189 || 5 || 1,59 || 94,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Aeros de Houston || LAH || 34 || 19 || 12 || 1 ||  || 81 || 2,58 || 91,1 || 1 || 2|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Bruins de Providence || LAH || 16 || 9 || 4 || 1 || 901 || 36 || 2,4 || 92 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 1 || 1 || 97,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Bruins de Providence || LAH || 44 || 21 || 19 || 3 ||  || 113 || 2,61 || 91,9 || 2 || 6|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Atlant Mytichtchi || KHL || 26 || 6 || 14 || 0 ||  || 74 || 2,96 || 91,2 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Bruins de Boston || LNH || 14 || 9 || 4 || 1 || 803 || 31 || 2,32 || 92 || 1 || 4|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 36 || 19 || 14 || 1 ||  || 80 || 2,3 || 92,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Checkers de Charlotte || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 119 || 6 || 3,03 || 92,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 34 || 8 || 17 || 6 ||  || 87 || 2,72 || 90 || 1 || 0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 9 || 3 || 3 || 0 || 356 || 16 || 2,7 || 90,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 31 || 19 || 8 || 3 ||  || 74 || 2,46 || 92,1 || 0 || 4|| 4 || 2 || 1 || 185 || 7 || 2,26 || 93,4 || 0 ||0
|-
| 2016-2017 || Bruins de Boston || LNH || 16 || 7 || 6 || 1 || 885 || 39 || 2,64 || 90,4 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Bruins de Providence || LAH || 11 || 7 || 3 || 1 || 626 || 28 || 2,69 || 89,6 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Bruins de Boston || LNH || 31 || 16 || 6 || 7 ||  || 76 || 2,56 || 91,3 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 27 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH || 41 || 16 || 17 || 5 ||  || 95 || 2,57 || 92,3 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 12 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas || LNH || 30 || 16 || 8 || 4 ||  || 62 || 2,22 || 93 || 0 || 4 || 25 || 14 || 10 ||  || 67 || 2,69 || 91,7 || 1 || 2
|-
| 2020-2021 || Stars de Dallas || LNH || 32 || 12 || 11 || 7 ||  || 76 || 2,54 || 90,5 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Stars de Dallas || LNH ||  || 

| 218 || 99 || 76 || 25 ||  || 493 || 2,46 || 91,9 || 8 || 10 || 27 || 14 || 10 ||  || || 2,63 || 91,9 || 1 || 0

Internationales 

|-
|2004 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans || 5 || ||  || || || || 2,73 || 90,1 || ||  || align="left" |  Médaille d'or
|-
|2005 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 5 || ||  || || || || 2,20 || 93,3 || ||  || align="left" |  Médaille d'argent
|-
|2014 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 0 || ||  || || || || || || ||  || align="left" |  Médaille d'or
|-
|2015 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 1 || ||  || || || || 0 || 0 || ||  || align="left" |  Médaille d'argent

Références 

Naissance en mai 1986
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur kazakh de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Bruins de Providence
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Naissance à Öskemen
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Gardien de but de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Stars de Dallas